Le championnat de Belgique de football 1977-1978 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le tenant du titre, le Club de Bruges, remporte à nouveau la compétition, réalisant ainsi un triplé, le seul de son histoire. Il devance le Sporting Anderlechtois d'un point et le Standard de Liège de deux.

En bas de tableau, l'autre équipe brugeoise, le Cercle, est reléguée, tout comme Boom, promu en début de saison.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Harald Nickel (R. Standard de Liège) avec 23 goals. Il est le quatorzième joueur étranger différent, le troisième ouest-allemand, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 23 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Huitième équipe à remporter cinq titres de champion de Belgique
 Sixième équipe à remporter trois titres consécutifs
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le Cercle de Bruges et le Boom FC sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le Waterschei THOR, champion de deuxième division, et Berchem Sport, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1